

Geografia

Kolumbia 
 El Paso – miejscowość w departamencie Cesar

Hiszpania 
 El Paso – miejscowość na Wyspach Kanaryjskich

Stany Zjednoczone 
 El Paso – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 El Paso – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie El Paso
 El Paso – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 El Paso (ang. El Paso Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 El Paso (ang. El Paso Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Woodford
 El Paso (ang. El Paso Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 hrabstwo El Paso (ang. El Paso County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo El Paso (ang. El Paso County) – w stanie Teksas

Inne 
 El Paso – koń
 El Paso film z 1949 roku

Zobacz też 
 Paso